

Sants 
 Ricard d'Andria, bisbe anglès d'Andria, al s. II. Festa el 9 de juny.
 Sant Ricard d'Anglaterra o Ricard el Pelegrí, pelegrí al s. VIII, segons la tradició rei o noble britànic; festa el 7 de febrer.
 Ricard de Chichester, bisbe al s. XIII; festa el 3 d'abril.
 Ricard de Saint-Vanne, abat de Saint-Vanne de Verdun, al s. XI. Festa el 14 de juny.
 Richard Gwyn, màrtir catòlic durant la reforma anglicana; festa el 17 d'octubre.
 Richard Herst, màrtir catòlic angès en 1628; festa el 29 d'agost.
 Riccardo Pampuri, metge i frare dels Germans de Sant Joan de Déu, al . Festa l'1 de maig.
 Sant Ricard carpinter, al s XVIII famìlia noble de l'est de Normandia, va expandir el seu imperi cap a l'imperi otoma de soliman

Beats 
 Ricard d'Adwerth, monjo cistercenc neerlandès, al s. XIII. Festa el 30 de desembre.
 Richard Rolle, místic anglès al s. XIV. Festa el 29 de setembre.
 Richard Whiting, benedictí anglès del s. XVI. Festa el 15 de novembre.
 Richard Featherstone, màrtir catòlic anglès del s. XVI. Festa el 30 de juliol.
 Richard Thirkeld, màrtir catòlic anglès al s. XVI. Festa el 29 de maig.
 Richard de Sainte Anne, missioner francès al Japó, mort al s. XVII. Festa el 10 de setembre.
 Richard Langhorne, màrtir catòlic anglès en 1679. Festa el 14 de juliol.